Свадьба Кречинского:
 «Свадьба Кречинского» — комедия Александра Сухово-Кобылина.
 «Свадьба Кречинского» — мюзикл Александра Колкера.

Экранизации одноимённой комедии
 «Свадьба Кречинского» — русский немой короткометражный кинофильм 1908 года (реж. Александр Дранков).
 «Свадьба Кречинского» — фильм-спектакль 1953 года (реж. Алексей Золотницкий).
 «Свадьба Кречинского» — советский двухсерийный кинофильм 1974 года (реж. Владимир Воробьёв).
 «Свадьба Кречинского» — советский телевизионный спектакль 1975 года.